Méridasnårsparv (Atlapetes meridae) är en fågel i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Arten förekommer endast i nordvästra Venezuela. Den betraktas ofta som en underart till mustaschsnårsparv (A. albofrenatus).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Namn 
Mérida är en delstat i nordvästra Venezuela.

Referenser

Externa länkar 

Amerikanska sparvar
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Venezuela